Mæland ist der Familienname folgender Personen:

 Eirik Mæland (* 1989), norwegischer Fußballspieler
 Marianne Mæland (* 1986), norwegische Schwimmerin, Teilnehmerin der Sommer-Paralympics 2008
 Monica Mæland (* 1968), norwegische Politikerin der konservativen Partei Høyre
 Øystein Mæland (* 1960), norwegischer Mediziner und Politiker, Polizeichef 2010–2011
 Tom Mæland, norwegischer Musiker, ehemaliges Mitglied der Band Datarock